Província d'Arsi, antiga província d'Etiòpia suprimida el 1995
 Zona d'Arsi, subregió d'Oròmia
 Arsi Oromo, clan dels oromos
 Arsi (oromo), dialecte de l'oromo
 Arsi (llengua), una llengua extingida del grup de llengües tocàries